Talayotes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Talayotes, Guadalupe y Calvo, ort i delstaten Chihuahua, 
 Talayotes, Bocoyna, ort i delstaten Chihuahua,